Zavrajié est le nom de différentes localités de Russie :

Région de Vladimir 
 Zavrajié

Région de Vologda 
 Quatre villages portent ce nom

Région de Kostroma 
 Sept villages portent ce nom dont :
 Zavrajié, un village du raïon de Kady

Région de Tver 
 Deux villages portent ce nom

Région de Iaroslavl 
 Quatre villages portent ce nom